El Ranchito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ranchito, Chiapa de Corzo, ort, 
 El Ranchito, Cosalá, ort, 
 El Ranchito, Oaxaca, Santiago Pinotepa Nacional, 
 El Ranchito, El Fuerte, 
 El Ranchito, Veracruz, Tempoal, 
 El Ranchito, Culiacán, 
 El Ranchito, Tala, 
 El Ranchito, Michoacán de Ocampo, Jiménez, 
 El Ranchito, Acapulco de Juárez, 
 El Ranchito, Delstaten Mexiko, Sultepec, 
 El Ranchito, Tamazunchale, 
 El Ranchito, Tototlán, 
 El Ranchito, Venado, 
 El Ranchito, Ahome, 
 El Ranchito, Chiquilistlán, 
 El Ranchito, Puebla, Tepexi de Rodríguez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar